Бешка () — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 6239 жителей (по переписи населения 1991 года — 6166 жителей).

История 
Впервые Бешка упоминается в 1564 году. Перед Второй мировой войной в Бешке проживали 3855 человек (около 2 тыс. из них были немцы, в октябре 1944 года почти все немцы покинули село). В войну погибли 59 жителей, а 69 пали как жертвы фашизма.

В 1970-х годах близ села был построен мост через Дунай.

Демография 
Бешка — второй по численности населения населённый пункт в общине Инджия.

В селе Бешка, по переписи 2002 года проживали 4949 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,9 лет (37,3 года у мужчин и 40,6 года у женщин). В селе есть 1955 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,19.

Культура 
В селе находится Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Люди, связанные с селом 
 Даница Йованович (1886—1914), художница
 Миро Стефанович, художник-карикатурист
 Никола Грулович (1888—1959), политик
 Звонко Драгич, хорватский поэт, уроженец Бешки
 Велько Вукманович (1930—2005), поэт
 Ненад Богданович (1954—2007), мэр Белграда

Фото

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest" 

Населённые пункты Воеводины